Siegfried Müller senior (* 21. April 1931) ist ein ehemaliger deutscher Autorennfahrer und der Vater von Siegfried Müller junior.

Karriere als Rennfahrer 
Siegfried Müller konnte auf eine zwei Jahrzehnte dauernde Karriere als Tourenwagenpilot zurückblicken. Bereits in den 1960er-Jahren startete er in der Tourenwagen-Europameisterschaft, wo er 1975 den Fahrertitel gewann. Gemeinsam mit dem Belgier Alain Peltier siegte er im BMW 3.0 CSL beim 4-Stunden-Rennen von Monza, dem 4-Stunden-Rennen von Brünn und wurde Gesamtzweiter beim 4-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bis 1981 blieb er in der Europameisterschaft aktiv. Seine letzte Platzierung im Schlussklassement hatte er mit dem sechsten Rang bei der RAC Tourist Trophy 1981, als Teamkollege von Bernd Ringshausen und Klaus Niedzwiedz im Ford Capri.

Auch in der Sportwagen-Weltmeisterschaft war er aktiv. Gemeinsam mit Peltier erreichte er den dritten Platz beim 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps 1975.

Statistik

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Siegfried Müller senior bei Racing Sports Cars
 Siegfried Müller senior bei der Driver Database

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Deutscher
Geboren 1931
Mann